Subbotina ist der Name folgender Personen:

 Anastassija Wiktorowna Subbotina (* 2004), russische Skispringerin
 Warwara Maximowna Subbotina (* 2001), russische Synchronschwimmerin

Siehe auch:
 (1692) Subbotina, Asteroid